Baschet – nome utilizzato da varie squadre di pallacanestro nella denominazione sociale
 Cristal Baschet – strumento musicale, noto anche come Crystal Organ
 Florence Baschet – compositrice francese di musica contemporanea
 Marcel Baschet – pittore e illustratore francese